Chi-yün Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhou He (vattendrag i Kina, lat 39,77, long 117,39), 
 Ji Yunhe, vattendrag, 

Robotskapade Kinaförgreningar